Twin Lakes ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Twin Lakes (Adams County, Colorado)
 Twin Lakes (Lake County, Colorado)
 Twin Lakes (Connecticut), im Litchfield County
 Twin Lakes (Florida), im Broward County
 Twin Lakes (Georgia), im Lowndes County
 Twin Lakes (Indiana), im Marshall County
 Twin Lakes (Iowa), im Calhoun County
 Twin Lakes (Santa Cruz County, Kalifornien)
 Twin Lakes (Kern County, Kalifornien)
 Twin Lakes (Lake County, Kalifornien)
 Twin Lakes (Mono County, Kalifornien)
 Twin Lakes (Kentucky), im Lyon County
 Twin Lakes (Michigan), im Houghton County
 Twin Lakes (Minnesota), im Freeborn County
 Twin Lakes (Mahnomen County, Minnesota)
 Twin Lakes (Mississippi)
 Twin Lakes (New Mexico), im McKinley County
 Twin Lakes (North Carolina)
 Twin Lakes (Ohio), im Portage County
 Twin Lakes (Oklahoma)
 Twin Lakes (Pennsylvania)
 Twin Lakes (Virginia), im Greene County
 Twin Lakes (Wisconsin), im Kenosha County
 Twin Lakes Estates (North Carolina)
 Twin Lakes Village (New Hampshire)
 Twin Lakes Village (New York)

Twin Lakes ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:
 Twin Lakes (Alaska), zwei Seen im Lake-Clark-Nationalpark
 Twin Lakes (Paris, Illinois), Stausee bei Paris, Bundesstaat Illinois
 Twin Lakes (Maine), Stausee im Penobscot County, Bundesstaat Maine
 Twin Lakes (Fredericksburg, Virginia), Stausee in Fredericksburg, Bundesstaat Virginia
 Twin Lakes (Dinwiddie County, Virginia), Stausee im Dinwiddie County, Bundesstaat Virginia

Siehe auch:
 Balinsasayao Twin Lakes Natural Park, Naturpark in Negros Oriental, Philippinen
 Twin Lakes Township